Танцы со звездами — украинская адаптация танцевального шоу BBC под названием «Strictly Come Dancing», которое вышло в Великобритании в 2004 году.
В Украине проект стартовал в октябре 2006 года на телеканале 1+1. Его ведущими стали Юрий Горбунов и Тина Кароль. Дирижировал оркестром Максим Кузин.

Сезоны

Ведущие

Судьи

Ссылки 
 Танцы со звездами на 1+1 video

Примечания 

Телепередачи Украины
Телепередачи, запущенные в 2006 году
Интернациональные телепроекты
Телепередачи 1+1
Телепередачи СТБ
Музыкальные телепередачи